Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 2000-2001 è stato il 24º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 18 squadre, e vide la vittoria finale dell'.

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

<div style="overflow:auto">

Voci correlate 
 Primera División 2000-2001 (Spagna)
 Segunda División 2000-2001 (Spagna)
 Segunda División B 2000-2001
 Coppa del Re 2000-2001
 Supercopa de España 2000

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 2000
Calcio nel 2001